Juniorvärldsmästerskapen i alpin skidsport 1991 avgjordes i Geilo och Hemsedal i Norge under perioden 8-14 april 1991 och var det tionde världsmästerskapet för juniorer.

Medaljfördelning

Resultat Damer

Resultat Herrar

Referenser

Externa länkar 
 JVM 1991 på FIS hemsida

Alpina skidsportsäsongen 1990/1991
Sportevenemang i Norge
1991 i Norge
Alpin skidsport i Norge
1991